Liu Yan (Príncep de Chengyang) (劉延), príncep de la Dinastia Han Occidental, net de Liu Zhang (príncep Han)
 Liu Yan (general militar) (劉縯), nom estilitzat Bosheng, general que va encapçalar una revolta contra la Dinastia Xin
 Liu Yan (Príncep de Fuling) (劉延), príncep de la Dinastia Han Oriental, fill de l'Emperador Guangwu
 Liu Yan (senyor de la guerra) (劉焉), noble i senyor de la guerra de la Dinastia Han Oriental
 Liu Yan (general de Cao Cao) (劉延), general sota el senyor de la guerra Cao Cao de la Dinastia Han Oriental
 Liu Yan (canceller) (劉晏), va servir breument com a canceller durant la Dinastia Tang, conegut per les seves reformes en el monopoli de la sal i els sistemes de transport d'aliments.
 Liu Yan (emperador) (劉龑), emperador fundador del Han del Sud durant el període de les Cinc Dinasties i els Deu Regnes
 Liu Yan (patinadora artística) (劉艷), patinadora artística xinesa
 Liu Yan (ballarí), un ballarí clàssic xinès
 Liu Yan (escaquista), jugador d'escacs xinès